Zinaida Lvovna Volkova (née Bronstein ; russe : Зинаи́да Льво́вна Во́лкова), née le  et morte le  est une marxiste russe. Elle est la fille la plus âgée de Léon Trotski issue de son premier mariage, et d'Alexandra Sokolovskaïa, marxiste ukrainienne originaire de Nikolaev. Elle a été élevée par sa tante Yelizaveta, sœur de Trotski, après le divorce de leurs parents. Sa sœur cadette, Nina, est restée avec sa mère.

Références

Liens externes 

Naissance en mars 1901
Décès en janvier 1933